Die 56. Rallye Schweden war der zweite von 16 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2007. Die Rallye bestand aus 20 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 9. und dem 11. Februar ausgetragen.

Bericht 
Marcus Grönholm (Ford) gewann zum fünften Mal in seiner Karriere die Rallye Schweden. Der Finne ging in der fünften Wertungsprüfung in Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen.

Der Zweitplatzierte Sébastien Loeb (Citroën) hatte ein aufregendes Wochenende hinter sich. Den Start in die erste Wertungsprüfung verpatzte er total und würgte den Motor ab. Vom 20. Platz aus startete Loeb eine Aufholjagd. Am Samstagmorgen hatte er sogar die Chance, Grönholm den Sieg streitig zu machen, vergriff sich aber am Nachmittag in der Reifenwahl.

Dritter auf dem Podest war Grönholms Teamkollege Mikko Hirvonen, der den Erfolg des Ford-Werksteams abrundete. Hirvonen lieferte sich über das ganze Wochenende einen Kampf mit Henning Solberg (Ford) und Daniel Carlsson (Citroën) um den dritten Rang, konnte sich aber später absetzen. Solberg wurde am Schluss auf dem vierten und Carlsson auf dem fünften Rang klassiert.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Quelle:

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com

Einzelnachweise 

Schweden
2007